Гангё:

 Ханко (, ), устаревшее Гангё — город в Финляндии на одноимённом полуострове.
 Гэнгё, Гангё — девиз правления японского императора Ёдзэя с 877 по 885 год.

Примечания